Il doppio del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ilia Kushev e Luben Pampoulov che hanno battuto in finale Todor Enev e Dimo Tolev 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Óscar Hernández /  Alexander Peya (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Stefano Galvani (quarti di finale)

 Federico Luzzi /  Steven Randjelovic (primo turno)
 Stefano Cobolli /  Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2003